Европейские рекорды по лёгкой атлетике фиксируются Европейской легкоатлетической ассоциацией. Рекорды фиксируются на всех проходящих соревнованиях, в том числе Олимпийских играх.

На открытых стадионах

Мужчины

Примечания

Ссылки 
 ЕЛА Официальный сайт
 Официальные Европейские рекорды на стадионах - мужчины - ЕЛА
 Официальные Европейские рекорды на стадионах - женщины - ЕЛА
 Официальные Европейские рекорды в помещении - мужчины - ЕЛА
 Официальные Европейские рекорды в помещении - женщины - ЕЛА

Спортивные рекорды
Лёгкая атлетика в Европе
Списки:Европа
Списки:Спорт
Рекорды в лёгкой атлетике